Canada
 Virden – regione della Divisione No. 6, Manitoba
 Stati Uniti d'America
 Virden – città della Contea di Macoupin e della Contea di Sangamon, Illinois
 Virden – villaggio della Contea di Hidalgo, Nuovo Messico